Jaagsiekte (Afrikaans für „Jagdseuche“) steht für
Lungenadenomatose der Schafe und Ziegen
Crotalariosis equorum (Jagdkrankheit der Pferde)